Войтовцы́ — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Войтовцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Украина 
 Войтовцы — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Войтовцы (до 2016 года — Ждановка) — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Войтовцы — посёлок городского типа в Волочисском районе Хмельницкой области.
Войтовцы — до 1946 года название села Мостовое в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Войтовцы — до 1946 года название села Виноградовка в Любарском районе Житомирской области.
Войтовцы — до 1946 года название села Раставица в Ружинском районе Житомирской области.
Войтовцы — до 1946 года название села Подолье в Барышевском районе Киевской области.
Войтовцы — до 1946 года название села Супоевка в Яготинском районе Киевской области. 
Войтовцы — до 1946 года название села Заречье в Изяславском районе Хмельницкой области.
Войтовцы — до 1946 года название села Грушковцы в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Войтовцы — до 1946 года название села Бережанка в Хмельницком районе Хмельницкой области.

См. также 

 Новые Войтовцы